Jacquot ist die Bezeichnung für:
 Jacquot (Film), französischer Film von Agnès Varda aus dem Jahr 1991
 Jacquot, Spitzname von Jacques Demy 

Jacquot ist der Familienname folgender Personen:

 Benoît Jacquot (* 1947), französischer Drehbuchautor und Filmregisseur
 Georges Jacquot (1904–1970), französischer Geistlicher und Erzbischof von Marseille
 Marie Jacquot (* 1990), französische Dirigentin
 René Jacquot (* 1961), französischer Boxer
 Roland Jacquot, französischer Autorennfahrer
 Tony Jacquot (1919–2007), französischer Schauspieler